Штат Мексики Веракрус является одним из 32 субъектов Мексиканских Соединённых штатов. Он разделён на 212 муниципалитетов, сгруппированных в 10 регионов.

Источники 

Муниципалитеты Веракруса
Списки:Мексика